Fuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Mihály Fuss
 Johann Mihály Michael Fuss

Robotskapade auktorsförkortningar